La Supertaça Cândido de Oliveira 2016 è stata la 39ª edizione di tale competizione, la 16ª a finale unica. Si è disputata tra il Benfica, vincitore della Primeira Liga 2015-2016 e il , vincitore della Taça de Portugal 2015-2016. Ad aggiudicarsi il trofeo è stato il Benfica, che ha battuto per 3-0 gli avversari.

Tabellino

Formazioni

Note 

Calcio nel 2016
 2016
Competizioni sportive ad Aveiro